Finsterwolderhamrik (plaats)
Finsterwolderhamrik (waterschap)